Die Grand Prix de Tennis de Toulouse 2000 (offiziell: Adidas Open Toulouse) war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Oktober 2000 in Toulouse stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Shanghai die Heineken Open Shanghai statt, welche genau wie die Grand Prix de Tennis de Toulouse zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Nicolas Escudé, der in diesem Jahr ungesetzt im Viertelfinale scheiterte. Stattdessen gewann der topgesetzte Spanier Àlex Corretja. Dies war bereits der fünfte Saisonerfolg des Spaniers und der 14. Titel seiner Karriere.
Im Doppel gewann die an zwei gesetzte französische Paarung bestehend aus Julien Boutter und Fabrice Santoro. Sie traten damit die Nachfolge des Franzosen Olivier Delaître und Jeff Tarango aus den USA an, die in diesem Jahr beide nicht antraten. Santoro gewann 1998 mit Delaître schon mal einen Titel in Toulouse. Es war sein erster Doppeltitel im Jahr 2000 und der siebte seiner Karriere. Für Boutter war dieser Erfolg der zweite der Saison und seiner Karriere überhaupt. Es war der erste Titel der beiden Franzosen in dieser Konstellation.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Toulouse